Austria:
 Morsbach – rzeka, dopływ Inn

Francja:
 Morsbach – miejscowość

Niemcy:
 Morsbach – dzielnica Würselen
 Morsbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia północna-Westfalia, w powiecie Oberberg
 Morsbach – rzeka, dopływ Wupper

Osoby:
 Petra Morsbach – niemiecka pisarka